

Sigle
 Imprenditore agricolo professionale – tipo di imprenditore agricolo
 Incarico di alta professionalità – tipo di incarico per dirigenti medici
 Inibitore dell'apoptosi (Inhibitor of Apoptosis) – famiglia di geni coinvolti nell'inibizione della morte cellulare programmata (apoptosi).
 Institut d'astrophysique de Paris – istituto scientifico francese
 Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria – associazione del settore pubblicitario per l'auto-regolamentazione

Codici 
 iap – codice ISO 639-3 della lingua iapama